Городов — фамилия; имеет женскую форму Городова.

 Городов, Алексей Анатольевич (род. 1978) — украинский футболист.
 Городов, Валерий Васильевич (род. 1961) — советский и украинский футболист, тренер.
 Городов, Евгений Александрович (род. 1985) — российский футболист.